Военно-морские силы Бразилии () — один из трёх видов Вооружённых сил Бразилии. В основном включают в себя военно-морской флот, военно-морскую авиацию, морскую пехоту, части и подразделения специального назначения.

Организация 

Управление всеми силами, за исключением морской пехоты, осуществляется через Оперативное командование ВМС () со штабом в столице страны.

Военно-морской флот

Военно-морские округа 
 1-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Рио-де-Жанейро)
 2-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Салвадор)
 3-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Натал)
 4-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Белен)
 5-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Риу-Гранди)
 6-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Ладариу)
 7-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Бразилиа)
 8-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Сан-Паулу)
 9-й военно-морской округ ВМС Бразилии (Манаус)

Подводные силы

Морская авиация 

Сведена в Командование авиации флота () со штабом на авиастанции Сан-Педро (Рио-де-Жанейро), подчинённое Оперативному командованию ВМС.

Основной ударной силой является эскадрилья (20 машин) палубных штурмовиков Skyhawk A-4MB (бразильское обозначение AF-1), закупленных у Кувейта (бывшие A-4KU). Они предназначены для действий с авианосца «Сан-Паулу» (бывший французский Фош). Имеются также 3 машины в учебно-тренировочном варианте. С 15 февраля 2017 года авианосец выведен из состава флота, самолёты перебазированы на аэродром военной базы ВМС Бразилии Sao Pedro da Aldeia Base.

Дополнительно, 12 двухместных машин с 2009 года находятся в процессе модернизации компанией Embraer.

Подготовка лётчиков проводилась в 1998—2001 годах с помощью частного контрактора в США (Kay & Associates, авиастанция Меридиан). Палубная квалификация прошла на авианосце «Минас Жераис» в январе 2001 года (с участием американских инструкторов).

Остальные силы состоят из вертолётов различных классов.

Морская авиация базируется на авиастанции:

 Сан-Педро (), штат Рио-де-Жанейро
 Ладариу (), штат Мату-Гросу-ду-Сул, на территории ВМБ

Кроме того, морская авиация использует авиабазу в Манаус () и аэродром на острове Терраплено де Лесте ()

Морская пехота

Спецназ ВМС

Пункты базирования

Боевой состав

Военно-морской флот

Военно-морская авиация

Морская пехота

Спецназ ВМС

Техника и вооружение

Военно-морской флот

Военно-морская авиация 

Данные о технике и вооружении Авиации ВМС Бразилии взяты с официальной страницы морской авиации, а также со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Морская пехота

Префикс кораблей и судов 

Корабли и суда современного бразильского флота имеют префикс NRB (Navio do República Brasileiro) — «Корабль Бразильской Республики».

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Сержанты и матросы

Знаки на головные уборы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Бразилии 
 ВМС Бразилии на странице GlobalSecurity.org 
 Капитан 1 ранга В.Чертанов, ВМС Бразилии — курс на укрепление позиций в Южной Атлантике

См. также